Pendeln steht für:

 die regelmäßige Hin- und Rückfahrt zum Arbeitsplatz, siehe Pendler
 die Bewegung eines einfachen Mechanischen System, dem Pendel
 allgemeiner das Schwanken eines Körpers um seine Gleichgewichtslage, siehe Schwingung
 unerwünschte gekoppelte Schwingung um Gier-, Roll- und Nickachse bei Motorrädern, siehe Motorrad#Stabilitätsprobleme
 der Gebrauch eines Pendels in der Esoterik, siehe Pendel (Esoterik)
 das unerlaubte Weitergeben von Gegenständen zwischen Hafträumen durch deren geöffnete Außenfenster, wofür der an einer Schnur befestigte Gegenstand in eine pendelnde Bewegung versetzt wird
 eine Sonderform eines Instinktverhaltens, bei dem sich zwei Verhaltensmuster längere Zeit abwechseln, siehe Übersprungverhalten

Siehe auch:
 Pendel (Begriffsklärung), Pendelzug